Flak 37, abréviation de Flugabwehrkanone 37, désigne plusieurs modèles de canons utilisés par la Wehrmacht :
 le 3,7 cm Flak 37
 le 4,7 cm Flak 37(t), désignation allemande du canon de 4,7 cm PL vz. 37
 le 7,5 cm Flak 37(t), désignation allemande du 
 le 7,65 cm Flak 37(t), désignation allemande du 
 le 8,8 cm Flak 37

Voir aussi